Paradise Valley kan syfta på:
 Paradise Valley (musikalbum) – ett album av den amerikanska gitarristen John Mayer
 Paradise Valley, Alberta – en ort i Kanada
 Paradise Valley, Arizona – en ort i USA
 Paradise Valley, Nevada – en ort i USA